Prangenau ist der deutsche Name
 des Dorfs und Schulzenamts Pręgowo der Gmina Kętrzyn (Rastenburg) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Pręgowo (Kętrzyn)
 des Dorfs und Schulzenamts Pręgowo der Gmina Kolbudy (Kahlbude) in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Kolbudy#Schulzenämter
 des Dorfs und Schulzenamts Pręgowo Żuławskie der Gmina Nowy Staw (Neuteich) in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Nowy Staw